Alles was zählt (trad.: Tudo que importa) é uma soap opera alemã exibida pela RTL Television desde 4 de setembro de 2006.

Elenco

Personagens atuais

Personagens anteriores

Ligações externas 
 
 

Soap operas da Alemanha
Programas da RTL Television
Programas de televisão da Alemanha que estrearam em 2006
Séries de televisão de drama da Alemanha
Séries de televisão de drama da década de 2000
Séries de televisão de drama da década de 2010
Programas de televisão em língua alemã